Nefertkau (nfr.t kȝ.w – v překladu z egyptštiny „Krásná dušemi Ka“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 4. dynastie:

 Nefertkau I.
 Nefertkau II.
 Nefertkau III.

členku 4. dynastie:

 Nefertkau, dceru Nefertkau III. a Iynefera II.